Lightning sont des montagnes russes inversées du parc Entertainment City, situé au Koweït.

Le circuit
Le circuit de Lightning est identique à celui de Batman: The Ride.

Statistiques 

 Trains : 2 trains de 6 wagons. Les passagers sont placés à 4 de front par rang pour un total de 24 passagers par train.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
Montagnes russes inversées
Entertainment City
Batman: The Ride : modèle de l'attraction
Bolliger & Mabillard
Liste des montagnes russes de Bolliger & Mabillard

Liens externes 
  Fiche de Lightning (RollerCoaster DataBase)
  Description d'Entertainment City sur www.kuwaittourism.com

Montagnes russes
Montagnes russes en métal
Montagnes russes inversées
Bolliger & Mabillard